Neue Demokratische Partei ist der Name folgender Parteien:

 Neue Demokratische Partei, kanadische Partei 
 Neue Demokratische Partei (Albanien), albanische Partei 
 Neue Demokratische Partei Chinas, chinesische Partei
 Neue Demokratische Partei (Neuseeland), neuseeländische Partei 
 Neue Demokratische Partei (Südkorea), südkoreanische Partei
 Neue Demokratische Partei (St. Vincent und die Grenadinen), Partei auf St. Vincent und den Grenadinen
 Neue Demokratische Partei, Gründungsname der Socijaldemokratska stranka, serbische Partei